«Ритуал» — третий и последний полнометражный фильм, снятый по мотивам телесериала «Байки из склепа» телесети HBO (предшествующими являются «Демон ночи» и «Кровавый бордель»). Ремейк фильма 1943 года «Я гуляла с зомби».

Сюжет 
Доктор Элис Доджсон уволена с работы после смерти пациента. В поисках работы она едет на Ямайку, для лечения молодого человека по имени Уэсли Клэйбурн. Там Элис понимает, что она и её пациент Уэсли, являются объектом культа вуду.

В ролях

Ссылки 
 
 «Байки из склепа: Ритуал» на сайте kinozombi.ru

Фильмы ужасов США
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Экранизации комиксов США
Фильмы США 2002 года